Marlow – miasto w Niemczech w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen
 Marlow – miasto w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Marlow – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire

Miejscowości w USA:
 Marlow – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Marlow – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Stephens
Gminy w USA:
 Marlow (ang. Marlow Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire